Desa Kedungmalang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kedungmalang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,72, long 110,61), 
 Desa Kedungmalang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,70, long 110,63), 
 Desa Kedungmalang (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 
 Desa Kedungmalang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,02, long 109,76), 

Robotskapade Indonesienförgreningar